Luis Milla Aspas, futbolista espanyol nascut el 1966
 Luis Milla Manzanares, futbolista espanyol nascut el 1994, fill de l'anterior